Fiesso (Fièss o più anticamente Scièss in dialetto cercinese) è una frazione di Cercino in provincia di Sondrio.

Edifici Notevoli

Cappelletta di Fiesso
Unico luogo di culto dell'abitato, la cappelletta di Fiesso (detta popolarmente Ciancèt de Fièss) venne edificata nel 1873 dalla famiglia Bettiga De Simoni ed è stata restaurata nel 2001.

Note

Bibliografia
S. Barona, G. Bigiolli, G. Fistolera (a cura di), Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi - Territorio comunale di Cercino, Società Storica Valtellinese, 1992

Frazioni della provincia di Sondrio